Little steht für:
 Little (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Littles Gesetz, Gesetzmäßigkeit in der Warteschlangentheorie
 Little-Parks-Effekt in der Supraleitung
 Stuart Little, US-amerikanischer Film von Rob Minkoff (1999)

Little steht für folgende

Orte.
 Little (Kentucky)
 Little (Oklahoma)
 Little (West Virginia)
 Little Falls (New Jersey)

geografische Objekte:
 Kap Little, Kap an der Lassiter-Küste, Palmerland, Antarktika

Unternehmen:
 Little Four Automobile Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Little Motor Kar Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Arthur D. Little, US-amerikanische Unternehmensberatung

Siehe auch:
 Liddell
 Littell
 Littles
 Lyttle
 Lytle